IS-5 steht für:
 Norðurland vestra, isländische Region, ISO-3166-2-Code
 PZL Bielsko IS-5, polnisches Segelflugzeug

IS005